Городской голова Москвы — выборная должность в Российской империи, глава исполнительного органа (городской управы) Московского городского общественного управления. 

Должность учреждена императрицей Екатериной II в 1767 году. Городской голова избирался сроком на три года, утверждался в должности губернатором. В соответствии с городскими положениями 1862 и 1870 годов, избирался уже на 4 года и утверждался императором. Городской голова был подведомствен генерал-губернатору. Он вёл заседания Московской городской думы, осуществлял контроль исполнения её решений. Являлся ответственным редактором журнала «Известия Московской городской думы». Должность городского головы была упразднена в 1917 году вместе с городской думой.

Список городских голов Москвы

См. также 
 Градоначальники Москвы

Литература 
 
 
 Лица, возглавлявшие органы местного самоуправления Москвы и Московской области (1775—1917). Городские головы  // «Московский журнал» (часть 1)
 Лица, возглавлявшие органы местного самоуправления Москвы и Московской области (1775—1917). Городские головы  // «Московский журнал» (часть 2)

Списки персоналий Москвы
Списки политиков Российской империи